Buluh Pancur (Juhar), een plaats in Indonesië
Buluh Pancur (Laubaleng), een plaats in Indonesië